Naprepa är ett släkte av fjärilar. Naprepa ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Silkesspinnare
Naprepa